Miejscowości w USA:
 Mount Lebanon – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Bienville
 Mount Lebanon – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
Gminy w USA:
 Mount Lebanon (ang. Mount Lebanon Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny